Martinianer ist die historische Bezeichnung für:

 Franziskaner, die nach Ordensregeln lebten, die in den Martinianischen Konstitutionen niedergelegt waren.
 Anhänger Martin Luthers in den ersten Jahren der Reformation.